Amblyxena är ett släkte av fjärilar. Amblyxena ingår i familjen säckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Säckmalar
Amblyxena